

Філіпсбург — столиця Сінт-Мартена

Філіпсбург — місто, штат Монтана
 Філіпсбург — місто в окрузі Сентр, штат Пенсільванія